Юрий Ива́нович ( — ) — удельный князь Дмитровский (1505—1534), второй сын великого князя Московского Ивана III Васильевича от брака с Софьей Фоминичной Палеолог.

В 1505 году после смерти своего отца Ивана III Юрий Иванович получил в удельное владение города Дмитров, Звенигород, Кашин, Рузу, Брянск и Серпейск. На его средства был построен сохранившийся до наших дней Успенский собор в г. Дмитрове. Из документов, дошедших до нашего времени, известно, что Юрий был окружен в Дмитрове шпионами, которые докладывали в Москву обо всех его шагах и замыслах. Известно также, что Юрий хотел отъехать в Литву, из-за противоречий с братом великим князем московским Василием III Ивановичем, но при посредничестве Иосифа Волоцкого братья помирились.

Сразу после смерти Василия III в 1534 году Юрий Дмитровский по приказу правительницы Елены Глинской был арестован и через два года скончался в заключении, из-за того, что обладал наибольшими правами на престол, после смерти его старшего брата Василия III, в период регентства Елены Глинской при малолетнем Иване IV. Удел его присоединен был к Московскому княжеству. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Литература 
 Борис Антонов. Русские цари. Издательство «П-2», Санкт-Петербург, 2008
 Бенцианов М. М. Служилые люди князя Юрия Дмитровского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. N2(40). С. 41-55.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Иванович Дмитровский (Проект Хронос)
 Сайт Дмитровское благочиние. Успенский собор

Князья Дмитровские
Персоналии по алфавиту
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Архангельском соборе (Московский Кремль)
Даниловичи (Рюриковичи)
Персоналии:Троицкий Макарьев монастырь